Гильбоа — многозначный термин.

 Гильбоа  — региональный совет на севере Израиля.
 Гильбоа  — горный хребет в Изреельской долине в Израиле.
 Гильбоа, Ицхак (род. 1963) — израильский экономист, профессор.